Minahouët évoque :
 le Minahouët, un cours d'eau coulant dans le Finistère, en France ;
 le Minahouet II, un bateau de plaisance ;
 Minahouëts (Alêne) ;
 le surnom des habitants de Locmiquélic.